Van Hamme est un patronyme porté par plusieurs personnalités :
Jean Van Hamme (né en 1939), scénariste de bande-dessinée 
Pierre Van Hamme (1651-1727), prêtre jésuite belge, missionnaire au Mexique et en Chine.
Thomas Van Hamme (né en 1969), fils de Jean, animateur radio et télé de la RTBF (en Belgique).

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme